Az IAS rövidítés feloldására több szakma többféle megoldást is kínál.

 A nemzetközi számvitel az IAS = International Accounting Standards (Nemzetközi számviteli szabványok) értelmezést használja. Kapcsolódó szócikk: IFRS
 A repülőszakma az IAS = Indicated Air Speed ((műszeren)Mért Légsebesség) értelemben magyarázza. Bővebben: Pitot-cső
 IAS: Institute for Advanced Study, Princeton, USA
 IAS: International Association of Scientologists (Szcientológusok Nemzetközi Szövetsége)

Lásd még:
 IAS-komputer - Neumann János digitális komputere az Institute for Advanced Study-ban, 1951